Каплянский — фамилия.

Известные носители 
 Каплянский, Александр Александрович (1930—2022) — советский и российский физик, академик РАН.
 Каплянский, Борис Евсеевич (1903—1985) — советский скульптор.